Большое Фролово — название населённых пунктов.

Россия 
 Большое Фролово — село в Буинском районе Татарстана.
 Большое Фролово — деревня в Некоузском районе Ярославской области.